Norfolk Coast – obszar o wybitnym pięknie naturalnym (Area of Outstanding Natural Beauty) w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Norfolk Coast – album zespołu The Stranglers